Араос () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Дуберті Араос — болівійський футболіст
 Мерседес Араос — перуанська економістка

Іспанські прізвища